Het ATP-toernooi van Marseille 1995 (met de officiële naam Open 13) werd van 6 tot en met 12 februari 1995 gehouden op de indoor hardcourtbanen van het Palais des Sports de Marseille.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema 

ATP-toernooi van Marseille
Marseille